Паска́ль () — чоловіче особове франкомовне ім'я, споріднене з італійським Pasquale (Паскуале), іспанським Pascual (Паскуаль), каталанським Pasqual (Паскуаль) та португальським Pascoal (Паскоал). Ім'я Паскаль поширене у франкомовних країнах, Німеччині, Австрії та Нідерландах. Похідне жіноче ім'я — Pascale, Pascalle або Pascalina. Паскаль також є поширеним у Франції та Італії як прізвище

Ім'я Паскаль походить від латинського paschalis або pashalis, що означає «Великодній», похідних від латинського слова pascha (Великдень), грецького Πάσχα, арамейського pasḥā, єврейського  — «Песах» (оскільки єврейське свято Песах тісно збігається з пізнішим християнським святом Великодня, латинський варіант слова став вживатися в обох випадках).

Відомі носії

А 
 Паскаль Айзеле (; 1992) — німецький борець греко-римського стилю, чемпіон світу і Європи (2016).

Б 
 Паскаль Барре (; 1959) — французький легкоатлет, олімпійський медаліст (1980).
 Паскаль Бродницький (; 1976) — шеф-кухар, телеведучий, автор кулінарних книг.
 Паскаль Бодмер (; 1991) — німецький стрибун на лижах з трампліна.

В 
 Паскаль Ваїруа (; 1966) — колишній французький футболіст полінезійського походження, нападник.

Г 
 Паскаль Грегор (; 1994) — данський футболіст, захисник.
 Паскаль Греггорі (; 1954) — французький актор, сценарист.
 Паскаль Грос (; 1991) — німецький футболіст, півзахисник.

Д 
 Паскаль Діон (; 1994) — канадський шорт-трековик, спеціаліст з бігу на короткій доріжці, олімпійський медаліст (2018).
 Паскаль Дюпюї (; 1979) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Паскаль Дюсапен (; 1955) — французький композитор.

Ж 
 Паскаль Жольо (; 1958) — французький фехтувальник на рапірах, олімпійський чемпіон (1980).

К 
 Паскаль Кіньяр ; 1948) — французький письменник, есеїст.
 Паскаль Косте (; 1787—1879) — французький архітектор, інженер і дослідник архітектури мусульманських країн в 19 ст.
 Паскаль Купакі (; 1951) — бенінський політик, прем'єр-міністр країни з 2011 до 2013.

Л 
 Паскаль Ламі (; 1947) — голова СОТ p 2005 до 2013.
 Паскаль Леклер (; 1982) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Паскаль Лене (; 1942) — французький романіст і письменник.
 Паскаль Ліссуба (; 1931) — конголезький державний і політичний діяч, прем'єр-міністр (1963—1966) і президент (1992—1997) Республіки Конго.

М 
 Паскаль Марті (; ?) — французький кінооператор.
 Паскаль Мартіно-Лагард (; 1991) — французький легкоатлет зі спеціалізацією у бар'єрному бігу.
 Паскаль Міло (; 1952) — албанський історик, політик, лідер Партії соціальної демократії Албанії.
 Паскаль Мільєн (; 1986) — гаїтянський футболіст, нападник.

Н 
 Паскаль Нума (; 1972) — колишній французький футболіст, що грав на позиції нападника.

О 
 Паскаль Обіспо (; 1965) — французький співак, композитор та автор пісень.
 Паскаль Орі (;  1948) — французький історик, член Французької академії (з 2021 року).

Р 
 Паскаль Реньє (; 1971) — бельгійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Паскаль Реом (; 1973) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Паскаль Ріберо-Гайон (; 1930—2011) — французький вчений в галузі енології.
 Паскаль Роз (; 1954) — французька письменниця, романістка та драматург.

С 
 Паскаль Сіакам (; 1994) — камерунський професіональний баскетболіст, важкий форвард.
 Паскаль Сімпсон (; 1971) — шведський футболіст тоголезького походження, що грав на позиції нападника.
 Паскаль Сотіровський (; 1927—2003) — македонський астрофізик, спеціаліст із солярної фізики.
 Паскаль Стрейк (; 1999) — нідерландський футболіст, захисник.

Т 
 Паскаль Тестроет (;  1990) — німецький футболіст, нападник.
 Паскаль Трепаньє (;  1973) — канадський хокеїст, захисник.

Ф 
 Паскаль Ферран (; 1960) — французька кінорежисерка, сценаристка.
 Паскаль Фіескі (; 1945) — французький дипломат.

Ц 
 Паскаль Цубербюлер (; 1971) — швейцарський футболіст, воротар.

Ш 
 Паскаль Шимбонда (; 1979) — французький футболіст, захисник.

Я 
 Паскаль Янсен (;  1973) — нідерландський футбольний тренер.

Примітки 

Французькі імена